Trappeto peut désigner :

 Trappeto, une commune italienne de la province de Palerme dans la région Sicile en Italie
 Trappeto, un moulin hypogée destiné à la production de l'huile d'olive